

Događaji 
 Bitka kod Kadeša

Rođenja

Smrti

Izvori